Михаил Грановский:
 Грановский, Михаил Александрович (1893—1938) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Грановский, Михаил Григорьевич (род. 1971) — российский дирижёр.
 Грановский, Михаил Николаевич (1878—1920) — военный инженер-механик, участник русско-японской и Первой мировой войн, капитан 1 ранга, Георгиевский кавалер.